La Possédée (Possessed) est un film américain réalisé par Curtis Bernhardt en 1947.
 La Possédée est un téléfilm français réalisé par Éric Le Hung en 1971.
 La Possédée (L'ossessa) est un film italien réalisé par Mario Gariazzo en 1974.